Čopova ulica je ime več ulic, poimenovanih po Matiju Čopu:
 Čopova ulica, Celje
 Čopova ulica, Ljubljana
 Čopova ulica, Žalec

Matija Čop